Frießnitz ist der Name folgender Orte:

 Frießnitz (Harth-Pöllnitz), Ortsteil der Gemeinde Harth-Pöllnitz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Frießnitz (Gemeinde St. Jakob), Katastralgemeinde von St. Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten